Остапенец:

 Остапенец — река, впадает в Пичуг (приток Юга).
 Остапенец — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.